K14, K-14, K.14 ou K XIV peut faire référence à :

Domaine militaire 
 10-cm K 14, un canon de campagne lourd utilisé par l'armée impériale allemande ;
 HMS K14, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 HNLMS K XIV, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Musique 
 Sonate en do majeur, K.14, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 14, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 Maladies de la langue, d'après la classification internationale des maladies ;
 Nissan Micra K14, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Traitement K-14, un processus de traitement des films inversibles Kodachrome.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres